Il Roller Hockey Asia Cup 1987 è stata la 1ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Corea del Sud nella città di Suwon.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo fu vinto dalla nazionale di Macao per la 1ª volta nella sua storia.

Nazionali partecipanti

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati su rinkhockey.net

1987